«Whitney: The Greatest Hits» — альбом-збірник хітів американської R&B-діви Вітні Х'юстон. Реліз в США відбувся 16 травня 2000. Альбом продався у 10 мільйонів копій по всьому світі. В січні 2011 відбувся ре-реліз альбому в Британії під назвою «The Essential Whitney Houston».

До збірника «Whitney: The Greatest Hits» увійшли чотири нові пісні, які стали синглами: «Could I Have This Kiss Forever», «If I Told You That», «Same Script, Different Cast», «Fine».

Список пісень

Північноамериканське видання

Інтернаціональне видання

Чарти

Результати по закінченню року

Результати по закінченню десятиліття

Сертифікація і продажі

Джерела

Примітки 

Альбоми Вітні Г'юстон
Збірки Вітні Г'юстон
Музичні збірки‎ 2000
Платинові музичні альбоми‎
Альбоми Arista Records